Lepilemur północny (Lepilemur septentrionalis) – gatunek ssaka naczelnego z rodziny lepilemurowatych. Endemit pólnocno-wshcodniego Madagaskaru, krytycznie zagrożony wyginięcie. Pozostało kilkadziesiąt osobników.

Budowa 
Głowa i tułów mierzą około od 18 do 19 cm, ciało wieńczy ogon osiągający 25 cm. Zwierzę waży od 0,6 do 0,77 kg. Czyni to lepilemura północnego małym przedstawicielem swego rodzaju.

Głowa i tułów noszą barwy jasnoszarobrązowe po grzbietowej stronie ciała z ciemniejszym paskiem biegnącym od skroni pośrodkowo na grzbiecie, podczas gdy brzuszna jest szara. Ogon jest bladobrązowy, koniec ma ciemniejszy. Na ramionach dojrzeć można odcienie brązu.

Od innych lepilemurów lepilemur północny różni się mniej wydatnymi uszami, niemniej wystającymi spod sierści.

Systematyka 
Lepilemur północny opisany został w 1975 przez Rumplera i Albignaca. Jako miejsce typowe podali oni Madagaskar, las Sahafary.

Nie wyróżnia się podgatunków. W przeszłości wyróżniano podgatunek L. septentrionalis ankaranensis, który później podniesiono do rangi odrębnego gatunku, zwanego obecnie lepilemurem dziuplowym.

W 2017 Lei et al. opublikowali analizę filogenetyczną, w której zbadano mtDNA 26 gatunków lepilemurów, potwierdzając monofiletyzm 25 linii i wykrywając klad Lepilemur mittermeieri + Lepilemur dorsalis. W efekcie uzyskano następujące drzewo (uproszczono):

Tryb życia 
Zwierzę prowadzi samotny, nocny tryb życia. Jego rozrodu nie poznano. W ogóle nie był badany na wolności. Długość pokolenia IUCN ocenia na 7 lat.

Rozmieszczenie geograficzne 
Lepilemur północny, jak wszyscy przedstawiciele jego rodziny, jest endemitem Madagaskaru. Cechuje się bardzo ograniczonym zasięgiem występowania. Obserwowano go na północnym wschodzie wyspy, na północ od rzeki Irodo. Sięga tam południa Antsiranany. O ile w przeszłości przypisywano mu szerszy zasięg występowania, do którego zaliczano także Montagne d'Ambre na południe od Mahavavy czy Vohemar aż do Fanambaby, dalsze odkrycia zrewidowały te informacje. Mianowicie z lepilemura północnego wydzielono jako osobny gatunek lepilemura dziuplowego i to jemu przypisano rzeczone tereny. W efekcie w zasięgu występowania lepilemura północnego pozostało kilka niewielkich płatów lasu w Sahafary w okolicy wiosek Madirobe i Ankarongana, jak i w okolicy niewielkiej góry Andrahona leżącej 30 km na południe od Antsiranany. Potwierdzenia wymaga natomiast obecność gatunku na Montagne de Francais, liczącym ponad 60 km² masywie skalnym leżącym 12 km na południowy wschód od Ansiranany. Badacze nie wykluczali wcześniej, że lepilemur północny może w rzeczywistości występować szerzej od lepilemura dziuplowego. Natomiast wyprawy z laty 2012 i 2013 zlokalizowały w okolicy Sahafary i Analalava jedynie 3 osobniki, co wskazuje, że tamtejsze populacje zostały wyniszczone, pozostaje więc jedynie Montagne des Français. Być może w przeszłości występował dalej na południe. Wysokość nad poziomem morza wynosi od 160 do 537 m nad poziomem morza.

Ekologia 
Siedliskiem zwierzęcia są lasy, zarówno suche lasy tropikalne, jak i galeriowe. Dieta gatunku nie została szczegółowo zbadana, ale prawdopodobnie jest on liściożercą, jak i inne lepilemurowate.

Zagrożenia i ochrona 
Całkowita liczebność gatunku jest bardzo mała, wynosząc zaledwie 40 dorosłych osobników. Całkowita liczebność wynosi między 50 a 70 zwierząt. Co więcej, dalej się obniża, W ciągu ostatnich 3 pokoleń, czyli jakichś 21 lat, liczebność gatunku spadła o ponad 4/5.

IUCN wypowiedziało się o lepilemurze północnym po raz pierwszy w 1986, oceniając go jako Insufficiently Known (K), czyli niewystarczająco poznano. W 1988 oceniono go tak samo. W 1990 oceniono go już jako Vulnerable (V), czyli wrażliwy bądź narażony na wyginięcie, co podtrzymywano w 1994 oraz w 1996, a także w 2000. Sytuacja zmieniła się w 2008, kiedy to oceniono gatunek jako Critically Endangered (CR). IUCN ostatni raz podjął się oceny statusu gatunku w obrębie Czerwonej Listy w 2018, ponownie zaliczając go do krytycznie zagrożonych wyginięciem. Natomiast w 2021 przeprowadzono Green Status Assessment, oceniając gatunek jako Critically Depleted, a wartość species recovery rate na 17%. Zaliczany do 25 najbardziej zagrożonych naczelnych świata lat 2008-2016. W razie utrzymania się obecnej sytuacji za dekadę już go nie będzie.

Do zagrożeń zalicza się zwłaszcza niszczenie siedlisk, silnie pofragmentowanych, w 1 lokacji, wydobycie węgla drzewnego i polowania celem zjedzenia, zmianę klimatu. Co prawda objęto ochroną Montagne des Français, ale lepilemur północny nie musi już tam występować. Objęty w Załączniku I CITES. Prawdopodobnie niepodjęcie istotnych działań celem ochrony gatunku równoznaczne będzie z jego wyginięciem. Jako że lepilemury są bardzo trudne do hodowania w niewoli, kluczowe znaczenia odegrać mogą dalsze wyprawy w środowisku jego życia.

Przypisy 

Lepilemurowate
Ssaki Madagaskaru
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1975 roku